Aspros(双子座のアスプロス - jemini no asuporosu)‚¹ est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or des Gémeaux, Aspros apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas. En tant que chevalier d'or légitime des Gémeaux, il est le gardien du troisième temple du zodiaque, celui des Gémeaux. Il trouve la mort en tentant d'assassiner le grand Pope pour usurper sa place mais est tué par son frère Deutéros. Il est ramené à la vie lors de la Guerre Sainte par Hadès pour accomplir ses ambitions. Il livre alors un affrontement contre son frère jumeau Deutéros.

Rappel : The Lost Canvas 
Le personnage d'Aspros n’apparait que dans le manga The Lost Canvas.
Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Caractéristiques

Capacités 

Le chevalier d'or des Gémeaux fait partie de l'élite des chevaliers d'or et est par conséquent l'un des guerriers les plus puissants de toutes les armées. Son attaque ultime est capable de recréer l'énergie comparable à l'explosion d'une galaxie. Outre son extraordinaire puissance Aspros a une parfaite maîtrise et connaissance des dimensions. Il peut en créer à loisir et en concevoir des singulières avec des caractéristiques d'espace et de temps bien précises. De plus, comme on le voit dans le manga, il est capable de se déplacer avec aisance dans les dimensions et d'en sortir.

Le candidat au Poste de grand Pope 

En plus de ses extraordinaires capacités Aspros est également pressenti pour devenir le prochain grand Pope. Une telle distinction signifie qu'outre ses techniques de combat redoutables et sa grande force physique il a sur le plan intellectuel d'importantes dispositions. Il dispose d'un très vaste et très riche savoir. De plus il doit avoir immanquablement de grandes qualités de stratège, ainsi qu'un charisme qui le rend apte à fédérer des troupes, et une force de caractère pour endosser toutes ces responsabilités.

Le destin des Gémeaux 

À sa naissance le chevalier des Gémeaux nait avec un jumeau. Les lois du sanctuaire sont très strictes. L'ainé, celui né sous l'étoile puissante, est le seul à recevoir l'entraînement d'un chevalier d'or et est destiné à la gloire et aux honneurs. Tandis que le second, né sous l'étoile du chaos, doit vivre dans l'ombre, caché, le visage masqué. L'existence de ce dernier doit être dissimulée au plus grand nombre et il lui est formellement interdit d'avoir accès à un entraînement ni même d'observer. Aspros est donc le jumeau chanceux de la paire. Il est celui qui peut vivre dans la lumière et qui est promis aux plus hauts sommets. Il apparaît aux yeux de tous comme l'individu parfait à l'aura noble. Le nom d'Aspros, qui signifie « blanc » en grec ancien, renvoie à sa couleur de peau mais également à la luminosité de sa destinée ainsi qu'à son caractère bon.

Histoire

Informations préventives 

Le chevalier d'or des Gémeaux dans le manga The Lost Canvas, comme dans l'œuvre originale, est un personnage à l'histoire très compliquée. Tout d'abord car son histoire est jumelle, à l'image de sa constellation protectrice, et cette complexité est renforcée par une gémellité aussi bien psychologique que  biologique car le personnage passe par diverses personnalités et a un frère jumeau. L'histoire concernant le chevalier des Gémeaux nécessite donc de nombreux flashback afin d'en éclairer les différents épisodes. Ainsi, afin de développer au mieux l'intrigue de ce chevalier singulier il est préférable de traiter son histoire de manière chronologique et non pas en fonction de l'apparition des divers épisodes abordant ce personnage.

Un frère exemplaire 

Seize ans avant la Guerre Sainte, au sanctuaire, Deutéros le frère d'Aspros, est molesté par des gardes du sanctuaire à coups de fouet. On lui administre pareil traitement car il est venu espionner l'entraînement de son frère jumeau alors que les règles du sanctuaire l'interdisent. Son bourreau voyant, malgré le masque, le regard dur de Deutéros, ajoute que la différence entre les deux frères est évidente et que rien ne saurait dissimuler le mal qui réside en lui. Puis il assène un nouveau coup de fouet en lui disant qu'il devrait disparaître de ce monde. C'est alors qu'Aspros apparaît et s'interpose. Il reçoit le coup à la place de son frère. Il intime au garde de ne pas oser blesser davantage son frère. Mais le garde lui rétorque de ne pas intervenir, que Deutéros n'en vaut pas la peine. Il ajoute que contrairement à lui qui est né sous une constellation qui lui permettra de devenir l'un des plus puissants chevaliers, l'existence de son frère est dépourvue de sens. À cela Aspros réplique qu'ils essaient de décider de leurs vies à leur place mais qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il affirme que Deutéros et lui sont identiques et que si l'un cesse d'exister l'autre disparaît. Les gardes renoncent face à cet attachement fraternel. Cependant avant de partir, leur chef ajoute à l'intention de Deutéros qu'une vie passée dans l'ombre de son frère n'a strictement aucun sens et il achève en le nommant « numéro deux ». La nuit tombe et les deux frères se retrouvent sur le fronton d'un temple. Chacun s'inquiète des blessures que l'autre a reçu par le fouet. Deutéros s'étonne que son frère s'inquiète d'une ombre telle que lui. Aspros rétorque qu'il n'est pas une ombre et lui dit de cesser de prêter attention aux propos de ces hommes. Il lui jure alors de devenir fort afin que son frère ne soit plus jamais désigné comme le « second » et qu'il ne soit plus obligé de porter ce masque. Deutéros écoute en silence et regarde Aspros avec admiration et souhaite que cette lumière qui émane de lui le guide toujours vers l'avant, plus haut, jusqu'aux sommets qui lui sont promis.

Une goutte de ténèbres 

Pendant qu'Aspros s'entraîne une nuit au clair de lune un inconnu vêtu d'un smoking, d'un chapeau haut-de-forme et d'ailes d'énergie noire, juché sur le sommet d'une colonne s'adresse à lui. Il lui demande où il pourrait trouver le chevalier Pégase. Aspros lui répond que le chevalier de cette constellation n'a pas encore été choisi. Le dénommé Yoma poursuit en disant qu'il a aperçu un gars qui lui ressemble. Aspros lui explique qu'il s'agit de son frère jumeau cadet Deutéros, qui n'est pas autorisé à le voir s'entraîner et ne pourra jamais devenir un chevalier car lui-même est déjà destiné à occuper cette fonction. Yoma remarque alors que le nom de « Deutéros » signifie « le second », et renchérit en disant préférer « le second » au « premier » car un jour il essaiera de prendre la place du premier. Alors qu'Aspros s'évertue à ne pas croire en de telles affirmations, Yoma poursuit en disant que Deutéros, feignant d'être innocent et inoffensif, n'attend en fait que le moment propice pour le renverser. Fortement irrité par les insinuations du spectre Aspros rétorque que son frère n'est pas tel qu'il le décrit. Yoma lui conseille alors de regarder dans cette direction. Aspros voit son frère accomplir la même performance que lui quelques jours auparavant, à savoir briser une falaise. Yoma triomphant lui dit que son frère souhaite posséder une force qui rivalise avec la sienne. De fait, Deutéros continuait d'espionner la formation de son frère et quittait la maison des Gémeaux à la tombée de la nuit pour s'entraîner et accroître sa force. Un tel comportement trouble Aspros qui se demande quels sentiments animent son frère. Profitant de cet instant de doute, Yoma d'un mouvement de doigt frôle la tête d'Aspros. Ce geste crée des ondes qui sont le fruit de la graine d'obscurité qu'il vient de planter dans l'esprit d'Aspros, une simple goutte de ténèbres distillée en lui et qui va corrompre son cœur à jamais.

Une cruelle trahison 

Deux ans avant le début de la Guerre Sainte, Deutéros, dissimulé derrière une colonne du sanctuaire, surprend une conversation entre deux gardes au sujet du chevalier choisi pour être le successeur du grand Pope. L'un des soldats affirme que c'est le chevalier des Gémeaux qui est le candidat tout indiqué pour ce poste tandis que l'autre assure que des rumeurs disent que le Pope aurait quelqu'un d'autre à l'esprit : Sisyphe du Sagittaire. Cette révélation surprend Deutéros qui repense alors à la promesse d'Aspros et à tous les efforts qu'il a faits pour la tenir.

La nuit venue, Aspros, désespéré par cette nouvelle, s'est rendu au Mont Étoilé, dans le bâtiment réservé exclusivement au grand Pope. Là il saccage les lieux, consultant tous les ouvrages présents, fouillant les tiroirs et cherchant dans la tourmente ce qu'il a bien pu faire de travers pour ne pas avoir été choisi. C'est alors que Deutéros s'introduit à son tour dans la demeure. Il demande à son frère de cesser cette folie et de quitter ces lieux réservés au Pope. Il ajoute qu'il sait mieux que quiconque les efforts qu'il a fournis pour devenir le prochain Pope mais que tout cela ne lui ressemble pas. Aspros lui répond qu'il n'en a pas terminé avec ses projets, et qu'il désire pour lui-même la reconnaissance du monde entier. Devant la surprise de Deutéros, il ajoute que pour atteindre cet objectif il doit acquérir le pouvoir du Pope. Tout ce dont il a besoin se trouve ici : l'histoire du sanctuaire, les prédictions célestes, les techniques scellées de contrôle mental démoniaque et le secret du sang d'Athéna. Alors qu'il brandit le flacon contenant le précieux sang Deutéros le lui arrache des mains en lui demandant s'il n'est pas devenu fou. Pour toute réponse Aspros, rompant sa promesse, désigne son frère comme sa simple ombre, sans existence propre et autonome, et lui assène le Poing Démoniaque. Sous l'effet de l'impact du rayon Deutéros est projeté hors de la demeure et jeté au bas du Mont Étoilé. Pendant sa chute Aspros lui lance que presque personne n'est au fait de son existence, et qu'étant né sous une mauvaise étoile, personne ne sera surpris quand on découvrira qu'il a assassiné le grand Pope. Et Aspros achève en le traitant de « numéro deux » alors que Deutéros tombe les larmes aux yeux.

Une confrontation tragique 

Tandis que Deutéros se rend au palais du Pope sous l'emprise du poing démoniaque les pensées se bousculent dans sa tête. Il avait accepté son triste sort avec dignité et pensait fermement que la seule chose dont il avait besoin dans ce monde c'était son frère. Il était convaincu que l'ombre qu'il est serait capable d'accompagner la lumière à jamais. On apprend qu'il ne s'est entraîné durement que pour mieux être à la hauteur de sa destinée et la supporter et non rivaliser avec Aspros. Mais à présent qu'il avance dans le hall du palais il se demande si le fait d'avoir accepté son rôle d'ombre était le bon choix.

Alors que Deutéros fait irruption dans la grande salle le Pope Sage se lève de son siège en s'adressant à lui. Il lui dit que même si c'est la première fois qu'il se rencontre il était au fait de son existence. Il lui demande s'il est venu pour prendre sa vie. Deutéros, qui est dans l'incapacité de parler, décoche un violent coup de poing. Le grand Pope pare l'attaque d'une main en faisant remarquer à son agresseur que c'était un excellent coup, mortel sans aucun doute. Il ajoute que personne ne croirait qu'il s'agit là de la force d'un homme qui a vécu caché. C'est alors qu'Aspros apparaît vêtu de l'armure d'or des Gémeaux. Il informe le Pope que cet homme est son frère, né sous une étoile chaotique et caché du monde, et que de fait le crime qu'il vient de perpétrer le rend tout aussi coupable. Il ajoute qu'il est de son devoir de le punir. Deutéros, stupéfié, ne comprend pas pourquoi son frère est venu. Sage se détourne d'eux disant qu'il a lui-même un jumeau et qu'il est dur pour lui d'imaginer deux frères répandant leur sang. Aspros répond que cela est en effet tragique mais que son frère doit payer pour ce crime. Il conseille au Pope de rester tourné tandis que sournoisement il s'approche de lui, le bras levé, pour l'assassiner dans le dos. Deutéros assiste impuissant à la scène, toujours incapable d'agir librement, en suppliant Aspros d'arrêter.

Un obstacle inattendu 

Le chevalier des Gémeaux abat son bras sur le Pope, mais son coup est bloqué par un motif de lotus surmonté d'un symbole en sanskrit, le tout irradiant de lumière. Sage, toujours de dos, précise qu'Aspros est la seule personne en ces lieux dont il ne peut soutenir le regard. Le grand Pope se retourne et dit qu'il espérait que l'homme dissimulé par ses soins par sécurité n'ait pas à intervenir. C'est alors qu'Asmita, le chevalier d'or de la Vierge, l'homme le plus proche des dieux, apparaît. Ce dernier explique à Apros qu'il était attendu. Il poursuit en disant que le grand Pope avait depuis longtemps perçu la noirceur de son âme, et que ce piège n'était qu'un moyen de s'assurer de ses véritables intentions avant que la Guerre Sainte ne s'intensifie. Aspros est impressionné par la prévoyance de Sage, mais ajoute qu'il est étonné de se retrouver face au chevalier de la Vierge alors qu'il s'attendait davantage à combattre Sisyphe ou Manigoldo. Le Pope réplique que son choix s'est porté sur celui qui était le plus désigné pour le contrer et devine qu'Aspros a utilisé sur son propre frère le Poing Démoniaque. Le chevalier des Gémeaux déclare alors qu'il s'agit bien de son frère, un homme qui n'est qu'une ombre, une innocente réplique dont le cosmos égale le sien. Il surenchérit en disant qu'il est le parfait pantin et qu'à eux deux ils représentent deux guerriers capables de détruire les galaxies. Une telle affirmation ne cause pas le moindre émoi chez Asmita et ne fait qu'affliger davantage Sage, consterné par un telle folie. Le chevalier de la Vierge ajoute qu'il n'hésitera pas à punir une telle trahison, quitte à déclencher une double batailles de mille jours. Aspros, très confiant en sa propre force et celle de son pantin, réplique que mille jours ne seront pas nécessaires pour se débarrasser d'eux. Ainsi, toujours sous les yeux torturés de son frère qui le supplie silencieusement d'arrêter, Aspros annonce qu'au lever du soleil le sanctuaire apprendra la mort du grand Pope et du chevalier de la Vierge, assassinés par le traître Deutéros. Asmita s'avance alors et dit à Aspros ô combien il est perverti et qu'il devrait plutôt se préoccuper de sa rédemption. La Vierge d'un simple geste des doigts relâche alors une vague d'énergie, mais celle-ci est repoussée à sa grande surprise par Deutéros qui s'est interposé. Aspros s'excuse mais lui dit qu'il ne sera pas son adversaire. Cet office revient à son pantin. Le chevalier de la Vierge, inquiet pour Sage, se retourne vers lui mais ce dernier le rassérène et lui assure qu'il peut affronter Aspros. Sage confie Deutéros aux soins d'Asmita. Ce dernier fait alors face à son adversaire. Deutéros lutte toujours intérieurement et sans pourvoir parler intime  à la Vierge de reculer ne voulant pas le combattre.

Ni ténèbres ni lumière 

Asmita sonde quelques instants son adversaire et déclare comprendre pourquoi le grand Pope a fait un choix judicieux en le choisissant pour ce combat. Puis il ajoute que le Poing Démoniaque n'est pas l'unique entrave qui maintient Deutéros prisonnier. Le cosmos d'Asmita irradie et ce dernier pénètre dans l'esprit de son ennemi afin de le confronter à son monde intérieur. Les deux hommes se retrouvent face au cerveau de Deutéros enserré de ronces. Asmita explique alors que ces ronces sont les effets du Poing Démoniaque et qu'il ne pourra se libérer de leur emprise qu'à la vue d'un meurtre. La Vierge, tenant alors Deutéros en son pouvoir et pouvant le supprimer, le questionne. Il lui demande s'il va bel et bien tuer le grand Pope ou lui-même en bon pantin de son frère. Le chevalier d'or de la Vierge lui annonce qu'il est désormais sûr d'une chose c'est qu'il était le pantin de son frère Aspros bien avant que celui-ci ne le place sous l'emprise du Poing Démoniaque. Deutéros, outré, se rue sur Asmita en l'insultant et en ordonnant de retirer ce qu'il a dit. Mais les ronces l'enserrent. Asmita paisiblement ajoute qu'à leur naissance il n'y avait ni lumière ni ténèbres. Mais Deutéros a endossé volontairement son rôle d'ombre afin que la lumière qui émanait de son frère n'en soit que plus éclatante. Il porte ainsi une part de responsabilité dans la chute de son frère car il a encouragé ce dernier à la manipulation en se plaçant d'emblée comme inférieur à lui. Voilà quel est réellement son péché. En achevant cette phrase Asmita pointe du doigt Deutéros et une lumière violente perce dans le monde intérieur de celui-ci et fait voler en éclats l'image créée par la Vierge. Asmita se détourne et se retire peu à peu de l'esprit de Deutéros en s'estompant dans la lumière. Deutéros hurle après la Vierge pour lui demander ce qu'il doit faire mettre fin à tout ça. Asmita répond qu'il sait déjà tout ce qui est nécessaire pour trouver la réponse mais il est convaincu qu'il y est déjà parvenu.

Deutéros revient à lui dans le palais du Pope, où Aspros, ayant vaincu Sage, le tient d'un bras à la gorge. Du sang coule sur le visage du vieil homme. Le chevalier des Gémeaux, convaincu que son pantin s'est débarrassé de son adversaire, lui ordonne de finir le travail et de terrasser le grand Pope. Alors que Deutéros s'avance les propos d'Asmita hantent son esprit. Il se demande ce qu'il est censé devenir s'il n'y a ni ombre ni lumière. Deutéros frappe en direction du Pope mais il dévie soudainement son poing pour transpercer la poitrine d'Aspros, en choisissant de vivre dorénavant comme il l'entend, en devenant un démon. Son masque de fer se brise sous la violence de l'impact et dévoile les larmes qui coulent sur ses joues.

Un regrettable gâchis 

Aspros est abasourdi par l'acte de son frère qu'il croyait pourtant être en son pouvoir. C'est alors qu'il aperçoit Asmita et qu'il comprend tout. Ivre de colère, le chevalier des Gémeaux enrage d'avoir été vaincu par un « second ». Le poing de Deutéros transperce le corps d'Aspros de part en part. L'emprise du Poing Démoniaque disparaît et les termes « ombre », « pantin », « réplique », « numéro deux » défilent dans son esprit. Alors qu'Aspros, relâchant Sage, est projeté contre le mur par le coup, Deutéros se moque bien de ces paroles désormais car il n'y a jamais eu ni lumière ni ombre. Aspros, le torse ruisselant de sang, chancelle et essaie de se maintenir debout en s'agrippant aux tentures qui ornent le mur du palais du Pope. Sage s'approche alors de lui et lui révèle toute la vérité. Il était bel et bien destiné à être le futur grand Pope. Sisyphe ayant décliné l'offre il était le suivant sur la liste. Il ne restait plus qu'à vérifier s'il était digne d'assurer une telle fonction et s'il méritait cette confiance. C'est dans ce but que Sage a confectionné ce piège et fait courir la rumeur de la nomination de Sisyphe. Sage, face à Aspros, hurle sa peine d'avoir vu ce dernier tomber dans son piège. Le chevalier des Gémeaux est stupéfié par une telle révélation. Il décide alors de s'asséner lui-même le poing démoniaque afin de préserver intacte sa détermination à s'emparer du trône du grand Pope. L'assistance est médusée par un tel acte. Aspros, à présent à terre le dos au mur, jure de revenir des Enfers un jour occuper ce trône. Devant ce triste spectacle Sage regrette un tel gâchis. Il s'excuse auprès de Deutéros qui est venu s'accroupir devant la dépouille de son frère. Il répond au Pope qu'il n'a pas à s'excuser. Il prend alors le corps d'Aspros dans ses bras et annonce à Sage qu'il se rend sur l'île de Kanon afin d'y réfléchir, de s'aguerrir et de se préparer aux combats à venir. Il va devenir un démon. Sage lui conseille donc de prendre avec lui l'armure d'or des Gémeaux. Il sait pertinemment qu'il ne la revêtira pas de suite mais sait que viendra le temps où il l'endossera. Deutéros quitte alors le sanctuaire avec l'armure et le flacon du sang divin d'Athéna et part s'entraîner sur l'île de Kanon.

Un retour promis 

Deux ans après, à l'époque de la Guerre Sainte, la bataille pour récupérer l'armure divine d'Athéna bat son plein. La commandante en chef des armées des Enfers Pandore demande à son seigneur Hadès comment se fait-il qu'il connaisse la cachette de l'armure d'Athéna. Le souverain de l'autre monde lui répond que c'est parce qu'un traître au sanctuaire se trouve parmi eux. Pandore est abasourdie et demande comment s'est-il retrouvé en ces lieux. Hadès répond qu'il a été exécuté par le sanctuaire il y a deux ans pour crime de rébellion. Il ajoute qu'au début de la Guerre Sainte ledit traître défunt s'est présenté devant lui pour lui proposer un marché. Il a demandé à Hadès de lui accorder une nouvelle vie et en échange il lui révèlera l'emplacement de l'armure d'Athéna connu du seul Pope et comment se la procurer. Il ne désire qu'une chose : que le seigneur des ténèbres élimine Athéna et le laisse gouverner le sanctuaire. Hadès informe Pandore qu'à présent cet individu est l'un des huit gardiens des maisons démoniaques, celui de la quatrième, celle de Mars. Il fait donc partie des guerriers des Enfers chargés de protéger le Lost Canvas contre les armées d'Athéna. L'individu en question est bien évidemment Aspros, revenu comme promis d'entre les morts pour prendre sa revanche, accomplir son ambition et prendre enfin place sur le trône du grand Pope. Dans la maison démoniaque de Mars, Aspros, vêtu d'une version menaçante et obscure du costume de Pope, est assis dans un fauteuil. Ses cheveux sont désormais noir de jais. Face à lui se tient l'âme du Pope Sage sur le trône du Pope, inerte et les yeux clos. Aspros se lève et s'approche du vieil homme en lui disant que même mort et faisant partie du Lost Canvas il n'a rien perdu de sa dignité. Il se demande quel effet on ressent en voyant le monde depuis le siège du Pope. Aspros accuse alors Sage d'avoir volé à son grand frère Hakurei le trône de Pope et l'armure d'or. Il ajoute qu'en tant que cadet parvenir à une telle distinction à du lui procurer beaucoup de plaisir. Dans un geste plein de haine et de mépris il frappe l'image de Sage qui se désintègre aussitôt. Puis avec une ironie malsaine il dit que puisqu'il lui avait destiné ce trône il ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il l'occupe, s'empare de l'armure d'Athéna et règne sur le sanctuaire.

De l'autre dimension à la maison de Mars 

Aspros sent le cosmos de Deutéros dans une autre dimension. Deutéros est à présent le nouveau chevalier d'or des Gémeaux et de fait revêt l'armure d'or. Aspros s'introduit alors dans le pan dimensionnel où l'attendait son frère et lui demande où se trouve l'armure en le nommant « numéro deux ». Pour toute réponse Deutéros décoche un coup de poing immédiatement contré par son frère. Le chevalier des Gémeaux dit qu'il aurait dû frapper plus fort il y a deux ans. Dans un sourire Aspros réplique qu'il n'en aura plus l'occasion. S'engage alors un bras de fer entre les deux guerriers paumes contre paumes, l'un dans la maison de Mars et l'autre encore dans l'Autre Dimension. Deutéros raille son frère travesti en Pope tandis qu'Aspros lui rétorque qu'il n'est pas en mesure de faire ce genre de remarque étant donné qu'il a usurpé son armure et ses techniques de combat. Il ajoute que sans lui Deutéros ne serait rien puisqu'il n'est qu'une réplique de lui. Aspros projette alors une décharge d'énergie qui fait voler en éclats la dimension créée par son frère et ce dernier atterrit dans la maison de Mars. Être nommé de la sorte fait rire Deutéros. En guise de réponse Aspros disparaît en lui disant que puisque sa mémoire semble lui faire défaut il va la lui rafraîchir et lui rappeler qu'il n'est que le second. Deutéros, à présent seul, comprend qu'il est dans la maison de Mars qui ressemble étrangement au temple des Gémeaux. Le chevalier d'or explore les lieux en se demandant ce que manigance son frère. C'est alors qu'il tombe sur un masque de fer brisé posé dans une niche creusée dans le mur. La vue de son masque fait revenir à sa mémoire tous les souvenirs de son enfance où il vécut reclus et caché et la scène de la mort de son frère. C'est d'ailleurs cet objet qui sera le déclencheur de la réminiscence du passé.

Un égo inflexible 

C'est alors qu'Aspros, vêtu d'un surplis des Gémeaux, sort de l'ombre et s'avance vers son frère. Il lui demande si la mémoire lui est revenue. Il ajoute que Deutéros a toujours vécu dans son ombre telle la simple réplique qu'il était. Concentrant alors son cosmos dans le creux de sa main Aspros lève le bras et dit à son frère qu'il est le seul véritable détenteur de la puissance des Gémeaux. Il lance alors son Explosion Galactique. L'attaque dévastatrice détruit une partie de la maison de Mars mais est bloquée par Deutéros. Seule la main avec laquelle il a stoppé l'explosion saigne. Deutéros raille son frère et sa prétendue puissance en rappelant qu'il l'a déjà terrassé par le passé. Il ajoute que l'époque où il était le radieux chevalier des Gémeaux et lui son ombre est révolue, et qu'il est prêt à le supprimer autant de fois que nécessaire afin qu'il ne revienne plus semer le mal. Aspros, se moquant des propos de son frère, pointe son doigt vers lui et lui inflige le Poing Démoniaque. L'assaut de Deutéros est stoppé net tandis qu'un mince filet de sang se met à couler sur son front. Le chevalier des Gémeaux reconnaît la terrible attaque déjà éprouvée il y a deux ans, et les souvenirs sur la tentative ratée d'assassinat du Pope reviennent à sa mémoire. Aspros s'approche de son adversaire convaincu qu'il est à nouveau en son pouvoir. Il dit que cette fois ni le grand Pope ni Asmita ne seront là pour l'aider. Aspros informe son pantin qu'il va en premier lieu éliminer Athéna. Une mer de magma envahit alors la maison de Mars et Aspros comprend que son frère n'est pas sous son emprise. Ce dernier lui explique qu'il n'a eu de cesse ces deux dernières années de se forger un égo inflexible afin de ne plus jamais être son pantin. Bien loin de l'être effacé qu'il était autrefois il est devenu un véritable démon à la volonté inébranlable. Aspros comprend que c'est grâce à cet égo hors du commun que son frère a pu échapper aux effets du poing démoniaque. Afin qu'Aspros éprouve cette volonté qu'il a développée, Deutéros lance sa technique personnelle de l'Éruption Noire. Il déclenche une explosion similaire à l'éruption d'un volcan et une vague de lave d'une grande violence engloutit son adversaire. L'attaque détruit une autre partie de la maison de Mars. Aspros, reconnaissant que la puissance de son frère est incroyable mais néanmoins insuffisante, déclenche une nouvelle Explosion Galactique.

Ultime résolution 

L'attaque d'Aspros dissipe celle de son frère et le frappe de plein fouet. Cependant, même si l'assaut de son frère l'a jeté à terre, Deutéros a survécu et n'est pas blessé. Aspros, raillant son jumeau, se demande comment il a pu croire un seul instant que la puissance d'un volcan pourrait rivaliser avec celle de l'explosion d'une galaxie. Il lui demande aussi pourquoi il a eu recours à une attaque aussi faible alors qu'il maîtrise celle des chevaliers des Gémeaux. Tandis que Deutéros gît sur le sol sonné par le choc, Aspros, assis sur une colonne effondrée, lui fait remarquer qu'en agissant ainsi il a sans doute laissé passer son unique chance de le vaincre. Deutéros lui répond qu'il refuse d'utiliser l'attaque du frère qu'il a tant aimé autrefois envers l'être abjecte qu'il est devenu aujourd'hui. Pour toute réponse Aspros écrase la tête de Deutéros de son pied. Aspros comprend que son frère veut dire qu'il n'est plus digne d'une telle attaque. Pour sa part il pense que Deutéros demeure toujours incomplet et manque de volonté. Il ajoute qu'un tel comportement ne correspond pas à un chevalier d'or. Il lui dit que l'homme qu'il a en face de lui aujourd'hui est le même que par le passé. L'image d'un frère aîné aimant et gentil qu'il a gardé en tête n'est qu'une illusion visant à le manipuler, tout comme la promesse qu'il lui avait faite. Déjà à l'époque il se servait de lui et le contrôlait à sa guise. Il ajoute que Deutéros a échoué à devenir le fameux démon qu'il souhaitait être car il ne s'est pas donné les moyens de parvenir à ses fins. Il se montre en modèle disant qu'il n'a que faire de la manière dont les gens le perçoivent et qu'il veut bien être vu comme un être démoniaque si c'est pour réaliser ses ambitions. Il prouve ses dires en lui rappelant qu'il l'a manipulé, tenté de tuer le Pope et qu'il dupe les dieux voire aspire à les tuer. Deutéros lui ordonne de se taire. Un flot de lave jaillit alors autour d'Aspros et Deutéros se tient debout devant lui dans la posture de l'Explosion Galactique. Il dit que c'est sans doute vrai, que le frère qu'il a connu et aimé est résolument mort et qu'il est donc inutile de faire preuve de sentimentalisme à l'égard de son adversaire. Aspros se moque de son frère en disant que jusqu'à la fin la réplique aura imité l'original. Deutéros lui rétorque qu'il n'a toujours rien compris. Il lui explique que cette technique représente tout ce qu'il y avait de meilleur chez ce frère bon et généreux qu'il a aimé tant, et qu'il a pris pour résolution de l'utiliser en sa mémoire afin de terrasser l'être qu'il a en face de lui et qui n'est qu'une ombre indigne du grand chevalier qu'était son jumeau. Aspros, excité par l'ivresse du combat, réplique qu'il n'a pas l'intention de se laisser vaincre à nouveau. Il prend lui aussi la posture de l'Explosion Galactique en jurant que sa détermination et son ambition viendront à bout de lui. Deutéros repense alors à ce frère qu'il a tant aimé et hurle que l'admiration qu'il avait pour lui appartient au passé et que son respect, sa haine et ses bons souvenirs disparaîtront avec cette galaxie. Les deux frères déclenchent alors leur Explosion Galactique.

Face à face final 

Une cosmo énergie d'une extraordinaire puissance émane des deux guerriers. Les deux frères en posture de combat dégagent une force irréelle qui souffle tout autour d'eux. Un tel déploiement de puissance rend Aspros euphorique. Il est visiblement ravi d'avoir l'opportunité de contempler ce spectacle de deux Explosions Galactiques qui entrent en collision. Aspros, dans un éclat de rire, déclare à son frère qu'il est temps de finir le combat qu'ils ont commencé il y a deux ans. Face à lui Deutéros reste muet. Aspros remarque alors le regard le regard déterminé de son frère qui le fixe. Ces yeux font revenir à lui les souvenirs de son enfance, à l'époque où il commençait déjà à remarquer l'ardeur qui brûlait en eux. Se retrouver face à ces yeux aujourd'hui lui fait se demander depuis quand ce regard a-t-il commencé à l'effrayer. Ces yeux représentent pour Aspros la preuve que son frère a toujours nourri l'ambition de lui prendre sa place. Face à ce regard, qu'il interprète comme une menace directe, Aspros fait exploser son cosmos. Une déferlante d'énergie émane alors du corps d'Aspros. Il dit à son frère que son regard ne fait que renforcer son envie de le détruire. Il ajoute que, puisque réciproquement la vie de l'un est une menace pour l'autre, c'est leur destin de Gémeaux de s'affronter encore et encore jusqu'à l'annihilation de l'un d'eux. Deutéros rompant son silence dit qu'il est d'accord avec lui. Avec fureur, les deux guerriers envoient leur Explosion Galactique. Le choc inouï bouleverse toute la structure du dôme de nuages du Lost Canvas et achève de réduire la maison de Mars en un maigre tas de ruines éparses.

Le sacrifice de Deutéros 

Trônant triomphant au milieu des décombres fumants, Aspros s'approche du corps de son frère, toujours figé dans la posture de l'Explosion Galactique, autour duquel s'est répandu son sang. Arborant un sourire de satisfaction Aspros dit que l'issue de cet affrontement était connue d'avance et que le « numéro deux » devait perdre le combat. Néanmoins Deutéros continue de fixer son frère avec son regard déterminé. Il lui réplique que leur vie durant ils se sont laissés prendre au jeu de l'ombre et de la lumière comme des sots. Il ajoute que ce n'est que maintenant qu'ils peuvent se parler face à face dans une parfaite égalité. À cet instant il vit une communion harmonieuse dont il n'avait plus ressenti la douceur depuis l'enfance. Deutéros sourit en disant que tout ce qui importe pour lui c'est que son attaque ait su trouver le chemin du cœur de son frère. Une larme de sang coule sur la joue d'Aspros qui ne comprend pas l'affirmation de son frère. Soudainement la chevelure noire de jais d'Aspros retrouve sa couleur d'origine. Ce dernier, frappé de stupeur, regarde son frère qui affiche un franc sourire de satisfaction. Il comprend alors le dessein de son jumeau. La défaite volontaire de Deutéros avait un double but. Par sa mort il libère Aspros de l'emprise du poing démoniaque qu'il s'était lui-même infligé deux ans auparavant. De plus, l'attaque de Deutéros n'a étrangement pas affecté son frère physiquement comme lui a pu l'être. En fait, la cible de Deutéros n'était pas l'enveloppe charnelle de son jumeau mais le mal qui empoisonnait son esprit. À ce stade du manga nul ne sait encore qu'elle est la véritable origine du mal chez Aspros étant donné que le flashback de l'épisode de Yoma et de sa graine obscure n'est pas encore apparu. Ainsi, Deutéros ignorait tout de l'origine et de la forme du mal qui corrompait l'âme de son jumeau et qu'il désirait anéantir. Quoi qu'il en soit son attaque visait à détruire ce mal quel qu'il soit et a donc eu pour effet de faire disparaître la fameuse goutte de ténèbres, débarrassant ainsi son frère du mal qui l'habitait. Deutéros sourit donc à son jumeau qui demeure immobile, effaré. Aspros repense alors à cet individu et comprend qu'il n'était pas une ombre ni un double mais sa moitié. Il était un être vital à son existence et non une menace pour celle-ci. Deutéros disparaît et seule demeure l'armure d'or des Gémeaux flottante dans les airs. Aspros comprend alors que ce long affrontement vient de prendre fin.

Dans l'atelier d'Hadès 

Face à l'armure d'or des Gémeaux, Aspros raille son frère et le fait qu'il se soit tant entraîné en vue de le vaincre pour finalement périr. Il ramasse l'habit de Pope qu'il revêtait avant de livrer bataille et quitte la maison de Mars. Aspros ressent une profonde souffrance dans son âme, comme si on lui avait arraché une part de lui-même. Néanmoins il dit à l'adresse de Deutéros qu'il va faire bon usage du sursis que lui offre cette demi-vie. Aspros se rend à l'atelier de Hadès, toujours vêtu de son surplis des Gémeaux et de l'habit de Pope jeté sur une de ses épaules. Le souverain des Enfers, de dos, affairé à peindre, lui demande s'il a progressé dans l'accomplissement de son ambition. Aspros répond que oui tout en remerciant le dieu pour cette nouvelle vie qu'il lui a conférée. Tout en évoquant leur magnifique et puissant affrontement Hadès remarque que les cheveux de son serviteur ont retrouvé leur teinte d'origine. Il ajoute qu'il préférait leur couleur ténébreuse car elle était la marque de sa détermination sans faille ainsi que de l'obsession qui hantait son esprit. Aspros lui répond que cette teinte était due au Poing Démoniaque et qu'à la vue d'un meurtre, celui de son frère, les effets de cette technique, dont la noirceur de ses cheveux, se sont dissipés. Aspros s'élance alors pour frapper Hadès dans le dos. Tentative vaine puisque le dieu bloque le poing de son assaillant avec la pointe de son pinceau. Le seigneur des ténèbres reconnaît bien là l'acharnement qui a toujours habité Aspros, qui après maints actes abominables de tentative d'assassinat et de manipulation fraternelle, en vient même à lever la main sur celui qui lui a redonné la vie. Puis il achève en déclarant que sa couleur est laide et d'un geste de pinceau il repousse Aspros et le renvoie à la poussière d'où il l'avait sorti.

Le retour du chevalier d'or 

Mais les pouvoirs du souverain des Enfers restent sans effets. C'est alors qu'un flot de lave empli l'atelier et cerne Aspros. Hadès comprend que la vie qu'il lui avait donnée cohabite avec une autre vie qui n'est pas sous son emprise et qu'il ne peut donc pas la lui retirer. Sous le surplis tombant en morceaux apparaît l'armure d'or des Gémeaux. Aspros lui explique qu'une nouvelle vie brûle à l'intérieur de lui à présent. Et cette vie n'est pas sous le contrôle d'Hadès, car le corps d'Aspros n'abrite plus la vie précaire offerte par le maître des Enfers. Il abrite à présent une vie bien plus puissante, celle de son propre frère. On comprend alors que la défaite volontaire de Deutéros avait un ultime but. Par ce sacrifice il peut à présent être uni avec son jumeau, comme des égaux, deux moitiés d'un même tout, réunis enfin dans un seul et même corps afin que de cette fusion soit créé un homme complet. Cela explique pourquoi Aspros est capable d'invoquer cette lave et endosser une armure d'or alors que son corps a été rappelé du pays des morts par Hadès. Comme le corps d'Aspros abrite désormais une part de l'âme de Deutéros ainsi que son inflexible volonté, il a obtenu une nouvelle vie qui l'arrache à l'emprise d'Hadès. Il annonce au seigneur des ténèbres qu'à présent leur union inévitable a eu lieu et qu'ils vont enfin pouvoir mener l'existence qu'ils auraient toujours dû mener. Les oppositions d'ombre et de lumière n'existent plus et ils ont désormais un ennemi commun à terrasser. Aspros prenant alors la posture de l'Explosion Galactique déclare à Hadès, que même si cela doit lui coûter la vie, il va le vaincre. Hadès sourit, satisfait de voir enfin la véritable couleur du chevalier, deux entités mélangées qui obtiennent une harmonie. Il ajoute qu'en quelque sorte eux deux se ressemblent. Aspros avec ironie lui répond qu'il aimerait bien dire qu'il en est flatté. Il déclenche alors son Explosion Galactique.

L'entrée en scène de Yoma 

Alors que l'explosion allait heurter Hadès les effets de l'attaque disparaissent d'un seul coup. Aspros remarque que les petits débris que son cosmos avait arraché au sol sont figés dans les airs comme si le temps s'était arrêté. C'est alors qu'un homme vêtu d'un smoking, chevauchant un pégase, apparaît dans l'atelier en s'engouffrant par une des fenêtres. Il déclare que cette couleur qui nait de la parfaite union entre les deux jumeaux ne lui convient pas du tout après tous les efforts qu'il a faits pour qu'ils s'entretuent. En effet, la couleur que cet étrange individu préfère est celle du marbre. Hadès ne voit pas d'un très bon œil l'irruption de cet intrus, ajoutant qu'à chacune de ses apparitions son atelier en pâtit. Il nomme alors le personnage incongru. Il s'agit de Yoma de Méphistophélès de l'étoile céleste du meneur, le père du chevalier Tenma de Pégase. Yoma, affichant un grand sourire, s'approche d'Aspros en déclarant qu'il s'est embelli en retrouvant son amour fraternel. Remarquant que le chevalier des Gémeaux ne se souvient plus de lui Yoma réveille en lui les souvenirs de leur rencontre durant son enfance. Aspros comprend alors que tout ce qu'il a fait de mal, cet affrontement fraternel et ses ambitions, n'était que le fruit de cette goutte de ténèbres qui a gangréné son âme. Cette révélation déchaîne les forces d'Aspros dont le cosmos explose avec une telle puissance qu'il en effraie Yoma. Le chevalier des Gémeaux exprimant toute la haine qu'il a envers son ennemi lui demande pour quelles raisons il a fait cela. Yoma lui répond juste qu'il éprouve un malin plaisir à contempler les spectacles qui naissent de ses manipulations. Aspros ivre de colère attaque le spectre mais celui stoppe le temps en annonçant à l'intention de son assaillant que le spectacle des Gémeaux est terminé. Il utilise alors sa technique de la Salle Merveilleuse. Cet arcane crée un monde où le temps et la matière n'ont plus cours et qui désintègre tout ce qui y pénètre. Aspros est alors réduit à l'état d'atomes sans aucune cohésion est disparaît lui et l'âme de son frère, happé par cette dimension. Yoma ramasse son chapeau haut-de-forme est quitte les lieux en chevauchant son destrier ailé afin de se rendre au prochain acte de sa pièce, ses retrouvailles avec son fils, le chevalier Tenma de Pégase.

Une vengeance attendue 

Plus tard, alors que la bataille du Lost Canvas bat son plein et que les dernières forces armées d'Athéna gravissent les marches et franchissent les maisons démoniaques, Yoma intervient de nouveau. Cette fois il s'en prend au chevalier d'or du Bélier Shion qu'il souhaite faire disparaître afin que le danger qu'il représente pour son scénario s'évapore avec lui. Il projette Shion dans la Salle Merveilleuse sous les yeux de Tenma. La dimension se referme sur le chevalier mais quelques instants après se rouvre. Aspros en sort indemne tenant Shion d'un côté et Dohko de l'autre. En se rendant jusqu'ici à travers les dimensions il a récupéré le chevalier de la Balance au passage et vient de sauver celui du Bélier. Yoma contrarié, dit qu'il espérait s'être débarrassé de lui et qu'il aimerait bien qu'il cesse de l'importuner. Aspros raille le spectre en lui répondant qu'un pauvre espace dimensionnel comme le sien n'a aucune chance de fonctionner sur lui, un homme qui contrôle les dimensions. Le spectre admet qu'il aurait dû s'y attendre de la part de l'élite destinée à être Pope. Le chevalier d'or confie ses deux camarades inconscients à Tenma et lui ordonne de les emmener et de quitter les lieux. Le chevalier Pégase outré lui réplique qu'il ne lui suffit pas d'apparaître pour commencer à donner des ordres et qu'il a lui-même des raisons de vouloir se venger de ce spectre. Aspros raille Tenma en disant que s'il veut prétendre affronter un démon tel que Yoma il doit en être un lui-même. Pour toute démonstration il fait exploser son cosmos et l'énergie dégagée endommage l'escalier du Lost Canvas. La force combattive du chevalier d'or stupéfie Tenma. La puissance est telle qu'elle met en péril Shion et Dohko qui sont faibles. Aspros conseille alors au chevalier Pégase de partir s'il souhaite les mettre hors de danger. Il ajoute que peu importe ce qu'il s'est passé entre Tenma et le spectre, le ressentiment que lui éprouve envers Yoma est absolu. Il poursuit en disant que Yoma est le responsable de leur destin funeste et de la mort de son frère, sa moitié. Puis Aspros, laissant parler Deutéros, dit à Tenma que s'il a compris ça, qu'il parte sur le champ pour poursuivre son but. Le chevalier Pégase poursuit son chemin, emmenant la Balance et le Bélier.

Combat dans une autre dimension 

Voyant Shion lui échapper Yoma tente de suspendre le temps. Mais à sa grande surprise le temps ne s'arrête. Aspros lui explique que grâce à sa technique de l'Autre Dimension, il a arraché cette parcelle d'espace et l'a projetée dans une dimension où le temps n'a plus cours. Il ajoute que c'est son vaste savoir et sa haute connaissance des dimensions parallèles qui lui a permis de trouver la parade à l'attaque du spectre. Puis il ponctue en disant qu'il est tant pour le spectre de Méphistophélès de quitter la scène. Aspros précise que cet espace se déplace maintenant à la vitesse de la lumière et qu'en somme il l'a piégé car il ne peut plus ni s'échapper par une autre dimension ni suspendre le temps. Yoma, impressionné, reconnaît bien en Aspros l'élite des chevaliers d'or et dit qu'il n'en attendait pas moins de la part d'un homme destiné à être le futur grand Pope. Néanmoins il ajoute qu'il ne supporte pas les airs condescendants de son adversaire et qu'il accepte de jouer son scénario. Il endosse alors son surplis qui perce à travers son smoking et le déchire. Yoma, avec un grand sourire, affirme que quoi qu'il en soit il va le tuer. Un cadran d'horloge apparaît autour du chevalier des Gémeaux frappé de stupeur. Il lui explique que même si l'espace où ils se trouvent est dénué de temps le corps d'Aspros en revanche est toujours sous l'emprise du temps et donc sujet au vieillissement comme au rajeunissement. Yoma lui explique qu'il s'agit de l'horloge de sa vie et qu'il a le pouvoir d'en remonter les aiguilles jusqu'à un temps d'avant même sa naissance et par conséquent de le renvoyer à un état prénatal. Sur ce le spectre s'exécute et utilise alors sa technique du Rembobinage Biologique. D'un mouvement de bras il remonte les aiguilles du cadran. Aspros disparaît ne laissant derrière lui que l'armure d'or des Gémeaux. Satisfait, Yoma s'apprête à reprendre sa route pour rattraper Shion mais une voix retentit lui demandant où il compte aller. Yoma n'en croit pas ses oreilles, ni ses yeux d'ailleurs, car Aspros réapparait devant lui revêtu du surplis des Gémeaux. Complètement abasourdi le spectre lui demande comment son corps est parvenu à échapper aux effets de son attaque. Aspros lui répond qu'il possède toujours ce corps immortel de spectre, rappelé à la vie par Hadès et donc hors de l'emprise du temps. Ainsi même s'il a perdu la part d'âme de son frère et donc le droit de porter l'armure d'or il peut toujours poursuivre le combat en tant qu'Aspros le spectre des Gémeaux. Il ajoute qu'il n'est ni bon ni mauvais, que Hadès et Athéna ne représentent rien pour lui, qu'il est simplement « Lui » et que ce qui l'intéresse c'est « Lui ». Il lui dit qu'il a joué avec sa vie assez longtemps et qu'il ne mérite aucun pardon. Il déclenche alors d'une main son Explosion Galactique qui frappe de plein fouet Yoma dont le corps se désagrège tandis que le spectre hurle de douleur.

Le vrai visage de Yoma 

Aspros se retrouve donc seul, savourant sa revanche. C'est alors que le tic tac d'une horloge se fait entendre. Le spectre des Gémeaux est forcé de constater que ce diable n'a pas été complètement détruit mais son cosmos ne cesse de croître de plus en plus. Cette puissance en expansion ne peut être que celle d'un dieu. Aspros, abasourdi, voit une brèche dimensionnelle s'ouvrir et une forme gigantesque apparaître. Il s'agit de la vraie forme de Yoma, celle tapie sous l'apparence d'un simple spectre, la forme d'un dieu. Le dieu, arborant une armure, semble cependant prisonnier et ses bras menottés par des sceaux portant l'inscription grecque « Chronos », le dieu du temps. Au niveau des sceaux le corps de Yoma, gravement blessé, flotte. Le spectre dit qu'il n'aurait jamais cru devoir en arriver là et dévoiler sa vraie forme. Aspros croit avoir en face de lui le puissant Chronos mais Yoma rigole en disant que ce simple nom écorche ses oreilles. Il révèle qu'il est Kairos, l'autre dieu du temps, déchu et exilé sur Terre par son frère ainé Chronos. Aspros est surpris que malgré son savoir il ne connaisse pas l'existence de ce dieu. Kairos répond que ce n'est pas surprenant étant donné que Chronos a fait en sorte que son nom soit effacé de la mythologie. Il ajoute que c'est pour cela que dès le début il a détesté Aspros le frère ainé. Affichant un sourire carnassier il dit à son adversaire que sa mort ne sera qu'un prélude à celle de son propre ainé. Aspros raille le dieu en disant que toutes ses manigances et manipulations sont le fruit de son mesquin complexe d'infériorité qu'il nourrit à l'égard de son grand frère. Il achève en traitant Kairos de dieu médiocre et affirme qu'il ne perdra jamais face à un « numéro deux » comme lui. Le dieu courroucé, reconnaît bien là l'insolence d'un ainé. Il actionne alors le gigantesque cadran d'horloge situé derrière lui et projette les immenses aiguilles sur Aspros afin de l'en transpercer. L'écrasante puissance divine rend toute esquive impossible même pour un combattant de la trempe d'Aspros. Les nombreuses aiguilles criblent le corps et les environs du chevalier le blessant et l'immobilisant sous les rires de Kairos. Malgré cela Aspros défie toujours du regard son adversaire avec arrogance. Le dieu actionne alors son cadran qui se met à tourner à une vitesse hallucinante. Il s'apprête à asséner un coup mortel à son ennemi en l'écrasant avec le cadran. Aspros, d'un geste vif, projette un rayon lumineux du bout de son doigt qui vient frapper le front du dieu. Le chevalier avec audace le nargue en disant qu'il peut toujours bouger son bras. Le coup semble, n'avoir eu aucun effet et le dieu agacé projette le cadran tel un disque tranchant.

Révélation 

C'est alors que l'armure d'or des Gémeaux apparaît et s'interpose protégeant Aspros du coup. Le chevalier comme le dieu sont frappés de stupeur. Kairos ne comprend pas pourquoi l'âme de Deutéros, le second, vient au secours de son frère ainé qu'il devrait pourtant détester. Le dieu pensait que Deutéros se sentirait solidaire de lui et de sa souffrance après avoir passé sa vie entière dans l'ombre, obligé de vivre caché pendant que son ainé avait droit à la gloire. Kairos en rit et dit que tout comme Aspros fut tué par Deutéros, lui-même tuera son frère Chronos avec cette guerre agencée par ses soins. Grâce à Alone ce conflit n'est déjà plus dans les mains des dieux et lui est parvenu à obtenir Pégase, le déicide. Il s'adresse alors à son frère et le met en garde. Il lui annonce que grâce à Pégase il va se rendre sur l'Olympe et le mutiler puis prendre sa place afin que personne, dieux ou mortels, n'ignorent plus son existence. Dans une sorte d'aparté il parle de ses morts, de ses résurrections sans trêve et sans répit, dans un cycle sans fin, prisonnier du temps. Kairos revient à lui et réalise alors qu'il a trop parlé mais aussi que rien ne s'est passé. Son cadran tourne toujours derrière lui, il ne l'a pas lancé contre Aspros et donc l'armure d'or n'a pas bougé. Fou de rage il demande à son adversaire ce qu'il lui a fait. Le chevalier des Gémeaux lui apprend que le rayon qu'il lui a envoyé il y a peu est en fait le Poing Démoniaque qui contrôle l'esprit de l'ennemi. Il n'était pas sûr qu'une telle attaque fonctionne sur un dieu mais finalement elle lui a appris de précieux renseignements, comme le cycle de résurrection de Kairos. Bien qu'il soit un dieu, la malédiction de son frère ainé a pour effet que l'enveloppe charnelle que revêt son âme divine est elle bien mortelle et donc sujet au temps, au vieillissement et à la mort. Et c'est à cause de ce fait que Kairos est banni de l'Olympe, car incapable d'emprunter la voie de l'Hyperdimension, le chemin vers Elysion, réservé aux dieux complets. Comprenant cela, Aspros, se dégageant des aiguilles de l'horloge, sait qu'il peut vaincre à présent ce dieu au corps mortel. Il brandit alors le rosaire créé par le chevalier d'or de la Vierge Asmita. Chacune de ses perles est une prison pour l'âme des spectres. Un objet sacré, créé par l'explosion du cosmos de la Vierge poussé à l'extrême limite. Aspros annonce à Kairos que lui et son destin seront bientôt détruits et scellés dans une de ces perles.

Une revanche accomplie 

Le dieu de plus en plus irrité lance sa technique Real Marbleous. Une grande vague d'énergie sombre se déchaîne sur Aspros en tourbillons furieux. La puissante attaque inflige de sévères blessures à Aspros, déchire son corps en lambeaux et lui arrache un bras. D'un ton méprisant Kairos rappelle à son adversaire qu'il n'est qu'un simple mortel et lui un dieu. Il ajoute que son plaisir est de voir ces marionnettes ridicules s'agiter sur sa scène. Il est celui qui dirige tout. Aspros repose sur le sol baignant dans son sang. Il se relève et défie une nouvelle fois le dieu en lui disant qu'il fait à présent partie de cette pièce pitoyable. Le chevalier des Gémeaux projette alors le rosaire et enserre Kairos avec, forçant l'âme du dieu à réintégrer son corps mortel. Face au dieu ivre de colère Aspros lui dit qu'il va le faire danser à son tour comme un acteur pitoyable sur la scène. À cet instant il ouvre l'Hyperdimension. Il explique à Kairos que si quelqu'un pénètre dans cet espace très particulier, sans être un dieu ou sans vêtir une armure divine, il sera détruit corps et âme. Même si Kairos possède une âme divine, celle-ci étant fortement liée à son corps, elle sera endommagée lorsque ce dernier sera détruit par cette dimension particulière. Aspros saisissant le dieu à la gorge commence à le pousser vers l'Hyperdimension. Kairos, réduit à l'impuissance par l'étreinte du rosaire, hurle qu'il a vécu tant de vie avec la seule obsession de tuer son frère ainé et qu'enfin, à cette époque, il a une chance. Il dit qu'en comparaison de la sienne les vies des humains sont pathétiques. Aspros, collant son visage contre celui du dieu, lui hurle que bien que pathétiques les vies humaines n'en sont pas moins irremplaçables. Il ajoute qu'à cause de la goutte de ténèbres qu'il a versé dans son âme il a rompu la promesse qu'il avait faite à son petit frère et que par sa faute leurs deux existences ont été perdues. Tout en continuant à pousser le dieu vers la dimension ouverte, Aspros exprime ses regrets envers son frère et leur relation. Il dit que ces jours ne reviendront jamais et qu'à présent tout ce qui reste ici ce n'est que lui un homme mort. Il achève en disant que si après toutes ces vies vécues Kairos n'a toujours pas compris cette douleur alors il n'est qu'un dieu misérable et pathétique, comme l'homme que lui-même a été avoue Aspros. À cet instant ils arrivent au bord du gouffre et le chevalier fait basculer le dieu. Kairos est pulvérisé et disparaît. Son âme meurtrie est emprisonnée dans une perle du rosaire. Aspros tend la main et recueille la perle. Serrant la perle, Aspros s'adresse à Kairos et dit qu'ici s'achève son cycle infini de morts et de renaissances. Il ajoute que dans cette prison il fera l'expérience de la douleur des choses qui ne peuvent plus revenir et la nostalgie de ce qui a été perdu. Réfléchir sur ces pensées sera sa punition jusqu'au jour où de châtiment elles se changeront en doux souvenirs et qu'il passera du tourment à la sérénité.

Pénitence face à Athéna 

Victorieux face à Kairos, Aspros attend sa propre fin. La dimension s'estompe et revient au Lost Canvas, signe que son cosmos faiblit. Mais il a vécu comme il l'entendait. Il n'a aucun regret. Il sent alors dans son dos une présence. Il reconnaît le cosmos d'Athéna. Il ne se retourne pas. Cette dernière est bouleversée par l'état piteux dans lequel se trouve le chevalier. Voyant ses terribles blessures et son bras manquant elle accourt. Aspros lui crie de ne pas l'approcher. Il lui rappelle qu'il a tenté d'assassiner le Pope et qu'il est un traître dont le corps a été rappelé par le seigneur des ténèbres. Il est un homme hors d'atteinte de toute rédemption. Toujours de dos il dit que le seul fait de le toucher serait une souillure pour la déesse. Il ajoute qu'en tant que divinité de la justice elle serait de toute façon incapable de comprendre un être tel que lui, marqué par le mal. Elle lui concède qu'il a accumulé les crimes et qu'elle a essayé en vain de comprendre le chemin qu'il avait emprunté. Néanmoins elle affirme que l'homme qui se tient devant elle à présent n'est pas le mal. Elle lui dit qu'il n'est ni bon ni mauvais, seulement un homme qui a vécu sa vie jusqu'à la fin. Et si tel est bien le cas alors même elle peut le comprendre. Aspros se retourne alors et lui tend le rosaire. Athéna, surprise, lui demande où il l'a trouvé. Il lui répond que son frère l'avait avec lui et qu'il suppose à présent qu'il comptait le remettre à la déesse. Sous les yeux inquiets d'Athéna le corps d'Aspros commence à partir en cendres. Il lui explique que son temps en tant que spectre est écoulé et qu'il s'y attendait. Tandis que son corps se désagrège Aspros s'éloigne. Il dit que dès l'arrivée d'Athéna au sanctuaire il avait senti en elle quelque chose d'humain de la jeune enfant miséreuse à la déesse. Il ajoute qu'elle doit être la seule divinité à être capable d'embrasser tout ce que l'humanité a à offrir, la lumière comme l'obscurité. Et comme pour symboliser ces propos et cette dualité il ne reste plus devant Athéna que le surplis noir et l'armure d'or des Gémeaux.

Conclusion 

Aspros fait sans aucun doute partie de l'élite des chevaliers d'or. Le fait qu'il ait été pressenti pour devenir le nouveau Pope montre qu'il possède des qualités impressionnantes. Outre une grande force il possède des capacités de commandement et de stratège avérées mais également une grande intelligence et un vaste savoir. Ces dites capacités seront toutes mises en pratique lors de son combat dantesque face à Yoma. Un spectre aussi puissant, doublé d'un dieu ne pouvait trouver qu'en Aspros un rival à sa mesure. La puissance d'Aspros réside évidemment dans son attaque capable de détruire toute une galaxie. Quant à son intelligence et sa stratégie elles seront indéniables dans ses parades face aux attaques de Yoma avec sa dimension sans temps, le recours à sa forme spectrale, ainsi que l'utilisation du rosaire d'Asmita et de la dimension vers Elysion pour vaincre le dieu.

En revanche il peut paraître certes décontenançant de voir un personnage aussi sombre s'avérer être finalement une victime. En effet, plus le manga avance et plus Aspros semble abriter tous les défauts : traître envers son jumeau, le Pope puis Athéna, manipulateur, imbu de lui-même, homme sans parole, meurtrier... On a là le portrait d'un homme sans regrets ni moralité. Ainsi l'arrivée de Yoma dans l'intrigue remet tout en cause car chaque acte du chevalier peut être le fruit de la goutte de ténèbres qui rongeait son âme. Ce retournement peut paraître décevant mais est en même temps inévitable. L'armée d'Athéna contient quatre-vingt-huit chevaliers portant armures. Quatre-vingt-huit hommes qui sont l'élite du genre humain et reconnu comme tel par une armure sacrée. Parmi eux les chevaliers d'or sont le sommet de cette élite et donc des êtres d'exception. Par conséquent un homme mauvais sans regrets ni morale serait parfaitement incapable d'être choisi par une armure à plus forte raison une armure d'or.

Notes et références 

Chevaliers d'Or